Esistono più comuni francesi con questo nome

Vèze – Cantal
La Vèze (Doubs)